Langeites bidens är en ringmaskart som beskrevs av Rakosi 1981. Langeites bidens ingår i släktet Langeites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bidens